Бро́нница — село, административный центр Бронницкого сельского поселения в Новгородском муниципальном районе Новгородской области.

Село расположено в 25 км от областного центра города Великий Новгород на старом участке федеральной автомагистрали «Россия» (,  Москва — Санкт-Петербург), (т. н. новый участок — по окружной шоссейной дороге в объезд Великого Новгорода). Основная территория расположена вдоль автомобильной дороги между мостом через Мсту и мостом через Нишу, за которым расположен ближайший крупный населённый пункт — посёлок Пролетарий.

История 

Впервые Бронница упоминается в летописях под 1268 годом в связи со встречей князя Ярослава Ярославича с новгородцами, просившими его вернуться в Новгород.

В 1386 году в Броннице был стан Дмитрия Донского, шедшего походом на Новгород.

Здесь же стоял передовой отряд Ивана III в 1477 году во время Московско-новгородской войны (1477—1478)

В 1569 году Иван Грозный разорил село.

В период Смутного времени во время Русско-шведской войны 1610—1617 гг. () в 1614 году под Бронницей встало лагерем русское войско боярина князя Дмитрия Трубецкого, направлявшееся на освобождение Новгорода от шведов, однако в результате упредительного шведского удара и последовавшей за этим битвой понесло поражение. В результате победы под Бронницей, шведы смогли оправиться от неудачи при осаде Тихвина и приступили к осаде Гдова, который прикрывал с севера дорогу на непокорившийся им Псков.

В Российском государственном архиве древних актов сохранился уникальный документ по истории Бронницы. Это древний чертеж земель по берегам рек Мста и Глушица в окрестностях Бронницкой ямской слободы Деревской пятины Новгородского уезда 1679 года. Документ зафиксировал исторический ландшафт в окрестностях Бронницкой ямской слободы, существовавший в эпоху позднего Средневековья. Помимо Бронницкой слободы, на чертеже особо отмечены: село Загорицы, погост Боженки, деревня Кривое Колено, пустоши Молково и Пожежа, реки Мста и Глушица, прочие детали ландшафта, хозяйственные постройки.
Выполненный в красках чертеж окрестностей Бронницкой ямской слободы был создан в Поместном приказе Кремля в 1679 г. в ходе разбирательства спорного дела между братией новгородского Антониева монастыря и бронницкими ямщиками о владельческой принадлежности пустоши Пожежа в Бронницком погосте Деревянской пятины Новгородского уезда.

Во времена Российской империи село относилось к Новгородскому уезду Новгородской губернии.

С 1927 года, после упразднения Новгородской губернии, село было центром Бронницкого района в Новгородском округе Ленинградской области. Постановлением президиума Ленинградского облисполкома от 11 марта 1931 года Бронница была переименована в село Мста, а район в Мстинский, ВЦИК это постановление не утверждалось и по постановлению Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года район был упразднён, а его территория передана в Новгородский и Крестецкий районы. В марте 1941 года вновь образован Мстинский район — за счёт разукрупнения Новгородского и Крестецкого районов, но уже с центром в посёлке Пролетарий. Мстинский район просуществовал до 1963 года.

Решением Новгородского облисполкома № 646 от 25 ноября 1974 года, деревни Боры и Эстьяны Мстинского сельсовета были включены в состав Бронницы.

До 1990-х годов в селе существовал колхоз «Урожай».

Население

Экономика, здравоохранение и социальная сфера 
В сентябре 1942 года в прифронтовой полосе в Броннице открылся цех фарфорового завода, расположенного в посёлке Пролетарий, выпускавший технический фарфор — изоляторы, втулки, колодки. С 1 октября 1966 года цех был преобразован в государственное областное предприятие "Бронницкий фарфоровый завод «Возрождение», выпускающий в том числе и так называемую «Синюю — кобальтовую посуду». С 2003 года ЗАО «Возрождение».

В Броннице действуют:
 сельское хозяйство
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Урожай»
 Крестьянское хозяйство Пиреева И. И.
 Крестьянское хозяйство Полякова В. Н.
 Фермерское хозяйство Есиповича В. В.
 строительство
 ООО «Мста»
 производство пиломатериалов
 ООО «Старый зодчий»
 Почтовое отделение связи
 социальная сфера
 Бронницкая средняя общеобразовательная школа
 Дошкольное образовательное учреждение ДОУ № 28
 Сельская библиотека
 Музей «Земля Бронницкая»
 Физкультурно-оздоровительный центр
 здравоохранение
 Врачебная амбулатория

Достопримечательности 
 Тридцатиметровый холм, на котором в начале XVII века находилась крепость. О «древней земляной крепосце» упоминал В. Н. Татищев. В XIX веке З. Д. Ходаковский при осмотре Бронницкой горы отметил на ней следы земляного вала. Однако современные раскопки никаких останков крепости не обнаружили.
 В 1908 году при раскопках с юго-восточной стороны горы было найдено древнее погребение. В нём обнаружили два сланцевых со сверлёными отверстиями и один полированный кремнёвый топор. Все предметы относятся ко II тысячелетию до н. э.

 Каменная Введенская церковь 1769 года и холм, на котором она выстроена.
 Действующая церковь Спаса Преображения 1888 года постройки
 Бронницкий мост, построенный новгородским инженером Казимиром Рейхелем в XIX веке.

Люди, связанные с Бронницей 
 9 мая 1923 года в Броннице родился Герой Советского Союза гвардии старший сержант Князев, Алексей Арсентьевич. Он совершил подвиг и погиб в бою 3 декабря 1943 года. А 3 июня 1944 года ему было посмертно присвоено звание Героя. В соседнем посёлке Пролетарий, где до 1941 года работал Алексей Арсеньевич, именем героя названа улица; в Броннице, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска и учреждён спортивный приз имени Алексея Арсеньевича Князева.

Археология 
 Бронницкое городище датируется V—VIII веками. Имело наибольшее сходство с укреплённым ступенчатыми эскарпами поселением Рюриково Городище 2 (VII—VIII века). Представляло собой обнесённый частоколом периметр, огораживающий насыпной холм с деревянной башней по типу крепостей  "Мотт и бейли".

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Бронница: село на фоне истории Земли Новгородской.

 

Населённые пункты Новгородского района